

Littérature
 La Poule aux œufs d'or est une fable de Jean de La Fontaine, adaptation d'une fable attribuée à Ésope ;
 La Poule aux œufs d'or est une pièce de théâtre d'Alexandre Vial créée en 1995.

Cinéma/Télévision
 La Poule aux œufs d'or est un film français de Gaston Velle sorti en 1905 ;
 La Poule aux œufs d'or (Golden Eggs) est un court métrage d'animation des studios Disney sorti en 1941 ;
 La Poule aux œufs d'or (Jack and the Beanstalk) est un film de Jean Yarbrough sorti en 1952 ;
 La Poule aux œufs d'or est un jeu télévisé québécois diffusé entre 1958 et 1966, puis depuis 1993.

Musique
 La Poule aux œufs d'or est une chanson d'Anne Sylvestre, de l'album Bye mélanco sorti en 2007.

Divers
 La « poule aux œufs d'or » est le surnom de la poule de race Marans, du fait de la couleur de ses œufs.

Voir aussi 
 

Poule dans la culture